Филипп Иванович Ли (1913 год, Николаевск-на-Амуре, Приморская область, Российская империя — 15 апреля 1969 года, Чимкент, Казахская ССР) — председатель колхоза имени III Интернационала Ильичёвского района Южно-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился в 1913 году в городе Николаевск-на-Амуре, Приморский область (ныне Хабаровский край). В 1928 году окончил начальную корейскую школу в селе Казанское Николаевского округа и в 1931 году — среднюю школу в Николаевке-на-Амуре. С 1931 года трудился в Союзе мясоработников, председателем промышленной артели, служащим в райкоме ВКП(б). С 1934 года — ответственный исполнитель по снабжению Хабаровского облпромсоюза. В 1935—1937 годах проходил срочную службу в Красной Армии. После воинской службы возвратился в 1937 году на родину и в этот же год в рамках депортации корейцев был выслан на спецпоселение в Северо-Казахстанскую область Казахской ССР.

С 1937 года — служащий в НКВД, председатель сельпо в селе Макашёвка Келлерского района. В 1940 году вступил в ВКП(б). С 1941 года — рядовой колхозник, председатель колхоза «Коминтерн» Келлерского района. С 1948 года проживал в Караганде, где работал служащим в администрации шахты имени Кирова, помощником, заместителем по снабжению заведующего шахты № 26. С 1949 года проживал в Талды-Кургане. Трудился в этом городе товароведом, заведующим магазином облторга и директором базы снабжения Союззаготтранспорта.

В 1949 году был назначен председателем колхоза имени III Интернационала Талды-Курганской области. В 1950 году колхоз имени III Интернационала в рамках государственной программы по развитию хлопководства был переведён в Ильичёвский район Южно-Казахстанской области. В 1956 году колхоз имени III Интернационала собрал с посевной площади в размере 750 гектаров по 44,6 центнера хлопка-сырца. Валовый сбор в этом году достиг 34 тысячи центнеров хлопка-сырца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1949 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития советского хлопководства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и получение высоких урожаев хлопка-сырца» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За высокие показатели колхоз неоднократно принимал участие во всесоюзной выставке ВДНХ.

В 1957 году окончил Чимкентскую сельскохозяйственную школу по специальности «агроном». В 1959 году избирался делегатом IX съезда Компартии Казахстана.

С 1959 года — директор совхозов «Келесский» и «Первомайский». В 1960-е годы избирался депутатом Чимкентского облисполкома, членом Ревизионной комиссии Чимкентского обкома КПСС, членом Абай-Базарского и Ленгреского райкомов КПСС.

С 1969 года — директор комбината по переработке вторичного сырья Чимкентского облпотребсоюза.

Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в апреле 1969 года. Похоронен на кладбище № 1 в Чимкенте.

Награды 
 Герой Социалистического Труда;
 Орден Ленина (1957);
 Орден «Знак Почёта»;
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Золотая медаль ВДНХ — четырежды
 Серебряная медаль ВДНХ
 пять Бронзовых медалей ВДНХ 
 Почётная Грамота Верховного Совета Казахской ССР.

Литература 
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-том. Алматы — 1987.
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герои вне времени: корейцы — Герои Социалистического Труда
 Из истории корейской диаспоры в СССР и России
 Память о герое жива
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Ли Филипп Иванович, 2

Председатели колхозов